Las Catarinas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Catarinas, Zacatecas, 
 Las Catarinas, Guerrero, Coahuayutla de José María Izazaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar